En français,  ou  est un anglicisme signifiant « retour » ou « retournement », souvent utilisé dans le cas de personnalités artistiques, sportives ou politique, disparues de la scène publique qui reviennent dans la lumière.

Musique 

 , est le trente-quatrième album studio d'Eddy Mitchell, sorti en 2010 ;
  est une chanson de Jessica Garlick, interprétée au concours Eurovision de la chanson 2002.

Cinéma 

  est un film américain de Raoul Walsh sorti en 1915 ;
  est un film néerlandais de Jonne Severijn sorti en 1981 ;
 Le  () est un film américain de Marc Lawrence sorti en 2007 ;
  est un film américain de  sorti en 2007.

  est un court métrage canadien d'Hannah Anderson sorti en 2017 ;
  est un court métrage canadien d'Aimee Cheung sorti en 2018 ;

Télévision

Séries télévisées 
  est une série télévisée diffusée en 1979 ;
 Mon  () est une série télévisée américaine diffusée en 2005.

Téléfilms 
  est un téléfilm diffusé en 1989 ;
  est un téléfilm diffusé en 1987.

Voir aussi